Il detentore del titolo era Marin Čilić ma non ha partecipato al torneo a causa di un infortunio al braccio. Guillermo García-López ha battuto in finale Andreas Seppi per 7-64, 6-3.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

 Ivo Karlović (secondo turno)
 Adrian Mannarino (secondo turno)
 Guillermo García-López (campione)
 Gilles Müller (secondo turno)

  Andreas Seppi (finale) 
  Michail Južnyj (quarti di finale) 
  Viktor Troicki (quarti di finale) 
  Marcel Granollers (semifinale)

Wild card 

  Toni Androić (primo turno)
  Mate Delić (primo turno)

  Antonio Veić (primo turno)

Qualificati 

 Matthias Bachinger (primo turno)
 Illja Marčenko (primo turno)

  Michael Berrer (primo turno) 
  Frank Dancevic (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

PBZ Zagreb Indoors 2015
ATP World Tour 2015